Ženská čtyřhra Bad Homburg Open 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do deblové soutěže tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se o úvodní ročník závěrečné wimbledonské přípravy v německém lázeňském letovisku Bad Homburg.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, chorvatsko-slovinský pár Darija Juraková a Andreja Klepačová, který ve finále zdolal ukrajinsko-rumunské turnajové dvojky Nadiju Kičenokovou s Ioanou Ralucou Olaruovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1 . Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a po finálové porážce v Parmě získaly premiérovou společnou trofej. Juraková na okruhu WTA Tour vybojovala osmý deblový titul a pro Klepačovou to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Darija Juraková /  Andreja Klepačová (vítězky)
  Nadija Kičenoková /  Ioana Raluca Olaruová (finále)
  Anna Blinkovová /  Arantxa Rusová (semifinále)
  Vivian Heisenová /  Květa Peschkeová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Bad Homburg Open
WTA Tour 2021